Фру-фру (от ) — многозначный термин.

 Фру-фру — шелест женского платья.

В искусстве 
 «Фру-фру» — пьеса Анри Мельяка и Людовика Галеви, 1869 год.
 Фру-Фру — лошадь Алексея Вронского из романа Льва Толстого «Анна Каренина».
 Frou Frou — британский музыкальный дуэт.